Los términos férula y Ferula pueden aludir, en esta enciclopedia:

En la botánica
  a Ferula, un género de plantas umbelíferas de la familia de las apiáceas (Apiaceae) (cañaheja);

En las ciencias de la salud
 a una férula, un dispositivo o estructura que se aplica para mantener en su posición o sostener e inmovilizar partes del cuerpo con fines generalmente terapéuticos, como por ejemplo:
la férula dental;

En la historia
 a una férula o palmeta, un instrumento de madera o de cuero con el que se castigaba a los estudiantes por "mala conducta" o bajo aprovechamiento;
 a una férula, un instrumento para flagelación;

En la política
 a férula, una autoridad o poder despótico;

En la religión
 a una ferula, un tipo de bastón papal recto rematado por una cruz, usado por ciertos pontífices en algunas ceremonias litúrgicas.;

En la ficción
 a una férula, un encantamiento, un hechizo sanador de la serie Harry Potter.

Referencias